peut désigner :
 René Lucot (1908-2003), cinéaste français, père du suivant ;
 Hubert Lucot (1935-2017), écrivain français, fils du précédent.